Calaprice ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Calaprice (* 1941), US-amerikanische Biografin und Lektorin
 Frank Paul Calaprice, US-amerikanischer Physiker